3-й Кубок мира ФИФА по пляжному футболу - прошел с 2 по 11 ноября 2007 года на пляжах Копакабана, Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Участники 

16 команд с шести континентов квалифицировались на Чемпионат мира по пляжному футболу 2007:

Соревнования

Групповой турнир

Группа A 

  Россия 2 - 2 (1-2пен) 
  11 - 2 
  4 - 6 
  Россия 5 - 2 
  2 - 2 (5-4пен)  Россия
  3 - 6

Группа B 

  3 - 3 (1-0пен) 
  4 - 8 
  4 - 2 
  6 - 7 
  4 - 5 
  5 - 6 (доп.время)

Группа С 

  3 - 2 (доп.время) 
  1 - 4 
  6 - 3 
  5 - 2 
  6 - 5 (доп.время) 
  2 -3

Группа D 

  5 - 3 
  5 - 6 
  4 - 2 
  3 - 3 (2-3пен) 
  2 - 2 (2-1пен) 
  6 - 6 (0-1пен)

Матчи плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

2007
Международные соревнования по футболу в Бразилии